Карлстад:

 Карлстад — город в Швеции;
 Карлстад — город в США;
 Карлстад, Геир (род. 1963) — норвежский конькобежец.